Prohászka János (1887–1970) nyelvész, tanár, a nyelvtudományok kandidátusa
 Prohászka János (1920–2012) gépészmérnök, az MTA rendes tagja
 Prohászka János (1934–2012) labdarúgó